Porcia kan syfta på:

 Porcia, Friuli-Venezia Giulia – en kommun i Italien
 Porcia (ringmaskar) – ett släkte ringmaskar
 Slottet Porcia – ett renässansslott i staden Spittal an der Drau i den österrikiska delstaten Kärnten